Džepni bojni brod-njemački ratni brod klase Deutschland
Podmornica Deutschland
SS Deutschland (1866) 
SMS Deutschland (1875) oklopna fregata iz 1875. 
SS Deutschland (1900), prekooceanski brod iz 1900.
SMS Deutschland (1904), bojni brod iz 1904 
SMS Deutschland (1914), pomoćni brod 1914 
SS Deutschland (1923), prekooceanski brod porinut 1923. i potonuo 1945. 
Deutschland (A59), kruzer za obuku, porinut 1960 
MS Deutschland (1998) ,kruzer, kršten 1998